Jan Evangelista Purkinje, anatomiste et neurophysiologiste tchèque du , découvreur de l'effet Purkinje
 Effet Purkinje, modification des sensations colorées suivant la luminosité
 Fibre de Purkinje, dans le cœur
 Cellule de Purkinje, dans le cervelet